Wyścig na 200 metrów stylem grzbietowym mężczyzn podczas Mistrzostw Europy w Pływaniu 2012 rozegrany został w dniach 25 – 26 maja. Wzięło w nim udział 42 sportowców z 21 krajów.

Terminarz

Rekordy

Wyniki

Eliminacje 
Wyścigi eliminacyjne odbyły się 25 maja o godzinie 9:30. Do półfinałów kwalifikowano zawodników z szesnastoma najlepszymi wynikami, maksymalnie dwóch z jednego kraju. Na tym etapie rozgrywek czterech pływaków ustanowiło rekordy krajowe. Byli to: Portugalczyk Pedro Diogo Oliveira (1:59.72), Bułgar Martin Żelew (2:01.95), Estończyk Andres Olvik (2:02.67) oraz Łotysz Konstantīns Blohins (2:03.99).

Półfinały 
Półfinały rozegrano 25 maja o godzinie 18:00. Do finału kwalifikowano zawodników z ośmioma najlepszymi wynikami. Na tym etapie rozgrywek Węgier Péter Bernek ustanowił rekord kraju wynikiem 1:56.11.

Finał 
Finał odbył się 26 maja o godzinie 18:01. Na tym etapie rozgrywek Polak Radosław Kawęcki ustanowił rekord mistrzostw i kraju wynikiem 1:55.28.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Wyniki mistrzostw

Mistrzostwa Europy w Pływaniu 2012